Stati Uniti d'America
 Towanda – villaggio della Contea di McLean, Illinois
 Towanda – città della Contea di Butler, Kansas
 Towanda – capoluogo della Contea di Bradford, Pennsylvania
 Towanda – township della Contea di Bradford, Pennsylvania